1 км, 1-й киломе́тр, Первый Километр — топоним в пост-СССР.

 1 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 496030
 1 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 511476
 1 км, Разъезд 1 км — разъезд, Одесская область, Одесская железная дорога, линия Арцыз — Измаил. Код 404016